В этом списке представлены хоккеисты, которые забивали 4 и более шайбы в одном матче Континентальной хоккейной лиги.

Всего таких хоккеистов 24, только Алексею Морозову удалось дважды забросить 4 шайбы в одном матче. Он же единственный, кто забрасывал 5 шайб, это произошло 21 ноября 2008 года в матче между «Ак Барсом» и «Барысом» (7:0). Только Найджелу Доусу удалось забросить 4 шайбы в матче плей-офф Кубка Гагарина, это произошло 22 февраля 2013 года в матче между «Барысом» и «Трактором» (5:3). 13 из 25 раз по 4 шайбы забрасывали российские хоккеисты. Чаще всего 4 шайбы забрасывали в сезонах 2012/13 и 2022/23 — по 4 раза.

4 и более голов в одной игре 

  Игрок = Хоккеист, забивший 4 голов в игре плей-офф</p>

Примечания

См. также 
 Список хет-триков КХЛ